Les épreuves de squash des Jeux mondiaux de 2009 ont eu lieu du 21 juillet au  au Chung Cheng Martial Arts Stadium à Kaohsiung (Taïwan).

Organisation

Podiums

Hommes

Têtes de série

Tableau final

Femmes

Têtes de série

Tableau final

Tableau des médailles

Références 

2009
Jeux mondiaux
Jeux mondiaux de 2009
Squash à Taïwan